Пула — портове місто в Хорватії.
 Пула — грошова одиниця Ботсвани.